

Patronyme 

 Antoine André Bruguière (1773-1823), philologue, littérateur et linguiste français ;
 Claude Denis Noël Bruguière (1773-1806), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Dominique Bruguière (née en 1950-), éclairagiste française ;
 Francis Joseph Bruguière (1879-1945), photographe américain ;
 Georges Bruguière, entrepreneur français ; 
 Jean-Guillaume Bruguière (1750-1798), naturaliste et voyageur français ;
 Jean-Louis Bruguière (né en 1943), juge français spécialisé dans la lutte anti-terroriste ;
 Jean Pierre Joseph Bruguière dit Bruyère (1772-1813), général d’Empire.

Toponyme 

 La Bruguière, commune française du Gard.

Voir aussi 
 Bruguières
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme